Membrío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Membrío (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Membrío (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar